Kamień può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
 Kamień, comune del Voivodato di Lublino
 Kamień, comune del Voivodato della Precarpazia
 Kamień Krajeński, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Kamień Pomorski, comune del Voivodato della Pomerania Occidentale
 Kamień Śląski, frazione del comune di Gogolin, nel Voivodato della Piccola Polonia